Il trio infernale (The Unholy Three) – film del 1925 diretto da Tod Browning
 The Unholy Three – film del 1930 diretto da Jack Conway